Выставочный центр Вероны () — главный выставочный центр итальянского города Верона. Данный комплекс является одним из старейших и наиболее посещаемых выставочных центров мира. Основан в 1898 году при принце Викторе Эммануиле III. Выставочный центр расположен в промышленной зоне города, общая площадь выставочного центра Veronafiere составляет 350 тыс. кв. м. Ежегодно здесь проводится более 30 международных выставок, в рамках которых около 14 тыс. экспонентов представляют свою продукцию сотням посетителей. Ежегодное число посетителей составляет более 1.100.000 человек. Во всех залах и павильонах выставочного комплекса установлена система климат-контроля, что позволяет использовать их 365 дней в году. Кроме того, Veronafiere — единственный выставочный комплекс мира, где работают установки для отсасывания дыма.

Крупные мероприятия 

Ежегодно Выставочный центр принимает такие выставки как:
 Geo-Oikos: Новые территории(Обзор выполненных работ и проектов на тему города, строительства и в сфере окружающей среды);
 Abitare il Tempo: выставка дизайн интерьера
 ArtVerona: Национальная выставка современного Искусства;
 Elettroexpo: выставка электроники и радиолюбителей;
 Fieragricola: сельскохозяйственная выставка;
 Fieracavalli: лошадиная выставка;
 Luxury & Yachts: международная выставка премиум-класса;
 JOB&Orienta: выставка профессиональной ориентации;
 Marmomac: выставка мрамора, дизайна и технологии обработки камня;
 Model Expo Italy: выставка статического и динамичного макетирования;
Motor Bike Expo: выставка мототехники;
 Nauticshow: международная выставка судовождения;
 Samoter: выставка строительной техники;
 Vinitaly: выставка вина;
 Vivi la Casa: выставка мебели.

Примечания 

Выставочные центры